Серге́й Ко́лосов:
 Колосов, Сергей Афанасьевич (род. 1986) — белорусский хоккеист.
 Колосов, Сергей Дмитриевич (1904—1963) — основатель корабельного и судового газотурбостроения в СССР.
 Колосов, Сергей Николаевич (1921—2012) — советский, российский кинорежиссёр, сценарист.